Перший уряд Миколи Азарова
 Другий уряд Миколи Азарова